Межзональный турнир по шахматам 1990 (Азов) — восьмой женский межзональный турнир, этап цикла соревнований на первенство мира (1990/1991), проводился в 2 группах.

18 участниц из 13 стран, в том числе 6 из СССР.
В турнир претенденток допущены Кахиани, Галлямова, Климова.

Таблица

Ссылки 
 World Chess Championship (Women) 1990 Azov Interzonal Tournament

Межзональные турниры
1990 год в шахматах
Культура Азова
Международные спортивные соревнования в Ростовской области